Saint-Dizier ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Saint-Dizier, Stadt im Département Haute-Marne
 davon abgeleitet das Verwaltungsgebiet
 Arrondissement Saint-Dizier

weitere französische Gemeinden:
 Saint-Dizier-en-Diois im Département Drôme
 Saint-Dizier-la-Tour im Département Creuse
 Saint-Dizier-les-Domaines im Département Creuse
 Saint-Dizier-l’Évêque im Département Territoire de Belfort
 Saint-Dizier-Leyrenne im Département Creuse

Siehe auch:

 Gefecht bei Saint-Dizier vom 26. März 1814